Ко́рдова, Ко́рдоба (, ) может означать:

Топонимы

Испания 
 Ко́рдова — город, центр одноимённых провинции и комарки
 Ко́рдова — провинция
 Ко́рдова — комарка
 «Ко́рдова» — футбольный клуб из одноимённого города

Исторические образования 
 Кордовский эмират — средневековое исламское государство на территории современной Испании (756—929)
 Кордовский халифат — средневековое исламское государство на территории современных Испании и Португалии (929—1031)
 Кордовская тайфа — средневековая исламская республика на территории современной Испании (1031—1070)

Аргентина 
 Ко́рдова — город, центр одноимённой провинции
 Ко́рдова — провинция

Колумбия 
 Ко́рдова — департамент
 Кордова — город и муниципалитет в департаменте Боливар
 Кордова — город и муниципалитет в департаменте Нариньо

Мексика 
 Ко́рдова — муниципалитет в штате Веракрус
 Ко́рдова — административный центр этого муниципалитета
 Ко́рдова — город в штате Дуранго

США 
 Кордова — город в штате Алабама.
 Валдиз—Кордова — зона переписи населения на Аляске.
 Кордова — город в штате Аляска.
 Кордова — аэропорт в миле от города Кордова (штат Аляска).
 Кордова Смит (имени М. Смита) — аэропорт в 20 км от города Кордова (штат Аляска).
 Кордова — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота, США.

Филиппины 
 Муниципалитет

Персоналии 
 Кордова, Андрес (1892—1983) — эквадорский политик, о.и. президента Эквадора в 1939—1940 годах.
 Кордова, Гонсало (1863—1928) — эквадорский политик, президент Эквадора в 1924—1925 годах.
 Кордоба, Диего де (1578—1630) — испанский государственный деятель.
 Кордоба, Иван Рамиро (род. 1976) — колумбийский футбольный защитник.
 Кордова, Николь (род. 1988) — американская певица и танцовщица.
 Кордоба, Оскар (род. 1970) — колумбийский футбольный вратарь.
 Кордова, Серхио (род. 1997) — венесуэльский футболист.
 Кордова, Уго — боливийский шахматист.
 Кордова, Филиппо (1811—1868) — итальянский государственный деятель.
 Кордова, Хорхе (1822—1862) — боливийский военный и государственный деятель.
 Кордоба, Хорхе Кристиан (род. 1987) — аргентинский футбольный нападающий.
 Кордова, Эмилио (род. 1991) — перуанский шахматист.

Составные фамилии 
 Фернандес де Кордова, Гонсало (1453—1515) — испанский генерал и военный реформатор
 Фернандес де Кордова, Гонсало (1585—1635) — испанский военачальник в Тридцатилетней войне
 Фернандес де Кордоба, Луис (1798—1840) — испанский генерал и дипломат
 Эрнандес де Кордоба, Франсиско (?—1517) — испанский конкистадор

См. также 
 Кордоба
 (365) Кордуба — астероид, открытый в 1893 году.
 Cordova — платформа разработки мобильных приложений с открытым исходным кодом.
 Сентраль Кордова